Ири́на Влади́мировна Комадо́рова (род. 17 мая 1965, Мелеуз) — российский культуролог и социальный философ. Доктор философских наук, профессор.

Биография 
Родилась 17 мая 1965 года в Мелеузе.

В 1980 году окончила среднюю общеобразовательную школу № 17 города Набережные Челны.

В 1980—1984 годах училась в Лениногорском музыкально-художественном педагогическое училище Республики Татарстан.

В 1992 году окончила художественно-графический факультет Набережночелнинский государственный педагогический институт по специальности «Учитель черчения, изобразительного искусства, трудового обучения».

В январе 2000 года в МПГУ защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Культура как социальный феномен в символической антропологии Л. А. Уайта» (Специальность 09.11.11 «Социальная философия».) (диплом кандидата наук от 21.02.2000 г.).

В 2000 году в ИППК МГУ им. М. В. Ломоносова прошла повышение квалификации по специальности «Культурология».

С июня 2000 года преподаёт в Камской государственной инженерно-экономической академии (ИНЭКА). С октября 2007 года — заведующая кафедрой «Реклама и связи с общественностью» ИНЭКА. С 2012 года — профессор и заведующая кафедрой рекламы и связи с общественностью Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета

21 мая 2003 года ВАК Министерства образования и науки РФ присвоено учёное звание доцент.

В январе 2005 года в МПГУ защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Американская культурная антропология о факторах социокультурной динамики» (диплом доктора наук выдан 19.05.2006) (Специальность 24.00.01 «Теория и история культуры (философские науки)». Научные консультанты — доктор философских наук, профессор Г. М. Пономарёва и доктор исторических наук, профессор В. Э. Багдасарян. Официальными оппонентами выступили — доктор философских наук, профессор О. С. Суворова, доктор философских наук, профессор Ф. И. Гиренок и доктор философских наук, профессор Л. З. Немировская

В 2005 году в ИППК МГУ им. М. В. Ломоносова прошла повышение квалификации по специальности «Философия и социология».

В 2006 году в МПГУ прошла повышение квалификации по специальности «История и философия науки».

В 2008 году в ИППК МГУ им. М. В. Ломоносова прошла повышение квалификации по специальности «Экономика».

В 2008 году принимала участие во II Научно-практическая конференция «Рекламный Вектор-2008: традиции и инновации», проходившей в Российском университете дружбы народов.

В 2009 году прошла стажировку в Индии в «Aptech Global Learning Solutions» (Мумбаи).

В 2010 году Академии стандартизации, метрологии и сертификации прошла повышение квалификации по специальности «Методы разработки, внедрения на предприятии и подготовка к сертификации качества менеджмента».

С 2010 года по 2014 год — директор Набережночелнинского филиала Университета управления «ТИСБИ». Профессор и заведующая (до 2011 года) кафедрой менеджмента.

Профессор Московского государственного университета сервиса.

Профессор кафедры изобразительного искусства и дизайна Института филологии и искусств Казанского (Приволжского) федерального университета.

Член УМО по образованию в области связей с общественностью при МГИМО.

Член УМО по образованию в области рекламы при РГТЭУ.

Член Экспертного совета Ассоциации преподавателей по связям с общественностью.

Автор свыше 144 трудов. Из них 10 монографий, 25 учебных и учебно-методических пособий, более 100 статей, в том числе 15 статей, рекомендованных ВАК РФ. Под научным руководством подготовлено 2 кандидата педагогических наук 1 кандидат философских наук. Также работают на диссертациями 8 аспирантов и соискателей.

Научная деятельность 
И. В. Комадоровой изучены с использованием культурологического подхода факторы социокультурной динамики в интерпретации ведущих представителей американской школы культурной антропологии. Определены направления дальнейшего углубления представлений о механизмах, закономерностях и движущих силах культурно—исторического процесса. Рассмотрены антропогенные и культурогенные факторы современной глобализации. По итогам исследовательской деятельности научной школой Комадоровой проведены четыре Всероссийские и три международные научно-практические конференции.

Награды 
 Почётная грамота Министерства образования и науки Республики Татарстан (2010).

Научные труды

Диссертации 
 Комадорова И. В. Американская культурная антропология о факторах социокультурной динамики : автореферат дис. … доктора философских наук : 24.00.01 / Моск. пед. гос. ун-т. — Москва, 2005. — 39 с.

Монографии

Учебные пособия

Статьи

Примечания

Литература 
 

Культурологи России
Социальные философы
Преподаватели Казанского университета
Преподаватели ИНЭКА
Выпускники ИППК МГУ
Преподаватели вузов Москвы
Женщины-философы России